Název Brtnice má více sídel:

 Brtnice, město v okrese Jihlava
 Brtnice (Velké Popovice), část obce Velké Popovice v okrese Praha-východ
 Dlouhá Brtnice, obec v okrese Jihlava
 Nová Brtnice, část obce Zašovice v okrese Třebíč

Jiný význam:
 Údolí Brtnice, přírodní rezervace u obce Brtnice v okrese Jihlava 
 Brtnice (řeka), řeka v Kraji Vysočina protékající stejnojmenným městem 
 Brtnice (zámek), historická památka v obci Brtnice v okrese Jihlava

Externí odkazy